.mobi – domena najwyższego poziomu
 MOBI – format plików dla publikacji elektronicznych stworzony przez francuską firmę Mobipocket
 Mobi Oparaku –  nigeryjski piłkarz